Глобус је тродимензионални умањени приказ планете Земље или неког другог небеског тела 
Глобус, часопис Српског географског друштва
Глобус, политички недељник који излази у Хрватској